oko – narząd wzroku
 Oko – Sauron z opowieści Tolkiena
 oko – niezajęty punkt otoczony przez kamienie tego samego koloru w grze go
 Oko – seria radzieckich, a potem rosyjskich, wojskowych satelitów wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi
 Oko – osada w województwie warmińsko-mazurskim
 Oko – film z 2002 roku
 Oko – film z 2008 roku
 Oko – opowieść Vladimira Nabokova

 Osoby o nazwisku Oko
 Dariusz Oko (ur. 1960) – polski ksiądz katolicki, teolog, filozof
 Jan Oko (1875–1946) – polski filolog klasyczny, latynista

Zobacz też 
 oczko
 przyoczko (ocellus)
 Oczy – indyjski film z 2002 roku
 Oczy niebieskie – polski film komediowy z 1994 roku
 Oczy szeroko zamknięte – thriller erotyczny z 1999
 Oczy czarne – włoski melodramat z 1987 roku
 Oczy czarne – jeden z najbardziej znanych romansów rosyjskich
 Oko Boga
 OKO.press – witryna internetowa
 Zespół Filmowy Oko – polskie studio produkcji filmów